Мухаммад IV
 Мухаммад IV (1830—1873) — султан Марокко
 Мехмед IV Герай (1610—1674) — хан Крыма в 1641—1644 и 1654—1666 годах из рода Гераев
 Мухаммад IV аль-Хади (1855—1906) — правитель Туниса
 Мухаммад IV ибн Исмаил (1315—1333) — шестой эмир Гранады из династии Насридов, правивший с 1325 по 1333 год